Гумба:
 Гумба — злой гриб, придуманный специально для игровой серии Mario.

Персоналии 
 Гумба, Абель Нгенде (1926—2009) — центрально-африканский политический деятель.
 Гумба, Людмила Хицкуровна (1953) — советская и абхазская певица, музыкальный педагог.